Cassius est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Cassius est un prénom masculin, d'origine latine, peu utilisé aujourd'hui.

Cassius est aussi un patronyme.

Saints des Églises chrétiennes

Saints catholiques et orthodoxes 
  Cassius d'Auvergne († vers 254 ou 260), ou Cassi, martyrisé avec Victorin d'Auvergne, Maxime et d'autres compagnons, par Chrocus chef païen des Alamans ; fêtés le 15 mai.
 Cassius ( ou ), avec Florent et plusieurs autres martyrs, à Bonn en Rhénanie ; fêtés le 10 octobre.
 Cassius († 558), évêque de Narni en Ombrie ; fêté le 29 juin.

Personnages de l'Antiquité romaine 
 Cassius est le nom de plusieurs personnalités de la Rome antique, appartenant à la gens Cassia; le plus célèbre en est Cassius, co-meurtrier de Jules César.
 Cassius Chaerea, tribun des cohortes prétoriennes qui assassina l'empereur romain Caligula; 
 Avidius Cassius, général de l'Empire romain sous le règne de l’empereur Marc Aurèle ;

Personnalités contemporaines portant ce prénom 
 Cassius Clay, premier nom du boxeur Mohamed Ali (1942-2016).
 Cassius, duo de musique électronique français composé de (†)Philippe Cerboneschi () et Hubert Blanc-Francard ()

Personnalités portant ce patronyme 
 Andreas Cassius (1605-1673), médecin et chimiste allemand du .
 La pourpre de Cassius est un pigment à base d'or qui lui doit son nom.

Autres 
 Cassius, un manga de Saïd Sassine
 Cassius, pseudonyme utilisé par Henri Guillemin

Notes et références